«Как молоды мы были» — советская песня 1975 года.
 Как молоды мы были (фильм) — советский художественный фильм 1985 года.